Fellah steht für:
 Fulbe, ein Volk in Westafrika
 Fellache, Ackerbauer in Ägypten

Fellah ist der Familienname von:
 Bashir El-Fellah (* 1960), libyscher Leichtathlet
 Mohammed Fellah (* 1989), norwegischer Fußballspieler